Добротин:

 Добротин, Александр Александрович (1904—1985) — режиссёр, заслуженный артист РСФСР (1946), заслуженный деятель искусств РСФСР (1958).
 Добротин, Антоний (ум. 1829) — архимандрит Русской православной церкви, настоятель Нижнеломовского Казанского монастыря.
 Добротин, Николай Алексеевич (1908—2002) — советский физик.